Motocyklowe Grand Prix Walencji 2014 – osiemnasta eliminacja Motocyklowych Mistrzostw Świata, która została rozegrana 9 listopada 2014 na torze Circuit Ricardo Tormo.

Wyniki MotoGP

Wyniki Moto2

Wyniki Moto3

Przypisy 

Motocyklowe Mistrzostwa Świata 2014
2014 w Hiszpanii